Velecký :

 Arno Velecký (1901-1976), acteur tchécoslovaque
 František Velecký (1934-2003), acteur slovaque